Hume-Campbell ist der Name von

 Amabel Hume-Campbell, 1. Countess de Grey (geborene Yorke, 1751–1833), britische Peeress
 Hugh Hume-Campbell, 3. Earl of Marchmont (1708–1794), britisches Parlamentsmitglied
 William Hume-Campbell, 6. Baronet (1767–1833), britisches Parlamentsmitglied